Mason hace referencia a varios artículos:

Matemáticas 
 Ecuación de Mason-Weaver, ecuación en derivadas parciales;

Lugares 
 Fortnum & Mason, tienda londinense;
 Mason Vicentino, municipio italiano de la provincia de Vicenza, región de Véneto;

En Estados Unidos
 Condado de Mason (Texas)
 Lago Mason, en el estado de Washington;
 Mason Neck, Virginia, península;
 Mason (Illinois), pueblo en el condado de Effingham;
 Mason (Míchigan), ciudad en el condado de Ingham;
 Mason (Nuevo Hampshire), pueblo en el condado de Hillsborough;
 Mason (Ohio), ciudad del condado de Warren, Ohio, suburbio de Cincinnati;
 Mason (Tennessee), pueblo en el condado de Tipton;
 Mason (Texas), ciudad en el condado homónimo;
 Mason (Virginia Occidental), pueblo en el condado de Mason;
 Mason (Wisconsin), villa en el condado de Bayfield;

Personas 
 A. E. W. Mason, escritor británico;
 Anthony Mason, exjugador estadounidense de baloncesto;
 Charles Mason, astrónomo inglés, cocreador de la Línea Mason-Dixon;
 Desmond Mason, jugador estadounidense de baloncesto del equipo Milwaukee Bucks;
 Diego I. Mason, militar argentino;
 Frances Mason, periodista de la BBC.
 George Mason (1725 – 1792), uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, responsable de la Declaración de derechos.
 Guillermo Suárez Mason, militar argentino;
 James Mason, actor británico de cine;
 Janet Mason (1967), actriz pornográfica y directora estadounidense;
 Michael Mason, futbolista estadounidense;
 Nick Mason, batería del grupo Pink Floyd.
 Riley Mason, actriz porno estadounidense;
 Roger Mason, jugador estadounidense de baloncesto del equipo Washington Wizards;
 William Mason, varios personajes con este nombre.

Personajes ficticios 
 Alex Mason, protagonista del Videojuego de disparos en primera persona, Call of Duty: Black Ops;
 George Mason (24), de la serie de televisión 24;
 Harry Mason, escritor en la saga de videojuegos Silent Hill;
 Mason "The Line" Dixon, boxeador de la saga de películas Rocky;
 Mason Greyback, hombre-lobo de la serie de Disney Channel,[Wizards of Waverly Place;
 Perry Mason, abogado de las novelas policíacas de Erle Stanley Gardner;

Francmasonería 
 Masón, miembro de la francmasonería.